MV eller mV kan syfta på:

 MV – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Maldiverna
 MV – en manskör och skolförening på Katedralskolan i Skara, se Musikens vänner
 MV – radiovågor med frekvenser mellan 300 kHz och 3 MHz, se Mellanvåg
 MV eller M/V – beteckningen för handelsfartyg,förkortning av motor vessel, se Motorfartyg
 MV – en härledd SI-enhet för elektrisk spänning, se Megavolt
 mV – en härledd SI-enhet för elektrisk spänning, se Millivolt
 .mv – nationell toppdomän för Maldiverna